Poza de la Sal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poza de la Sal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Poza de la Sal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar